Константи́н Ива́нович При́йма (7 января 1912 — 18 июня 1991) — российский литературовед, один из ведущих шолоховедов.

Биография 
Родился в станице Ахтанизовской Таманского отдела Кубанской области, ныне Темрюкского района Краснодарского края в семье потомственного кубанского казака, урядника Ивана Яковлевича Приймы. Его родным дядей был Фёдор Яковлевич Прийма — также известный советский литературовед. В 1927 году вступил в комсомол. Окончил литературный факультет Ростовского-на-Дону пединститута (1939).

Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году вступил в ВКП(б).

С 1946 года находился на партийной работе, работал заведующим сектором печати Ростовского обкома КПСС, затем редактором областной молодежной газеты «Большевистская смена». В 1956—1961 годах — собкор «Учительской газеты» по Северному Кавказу.

В 1961 году перешёл на творческую работу. Автор статей о творчестве писателей Л. Леонова, В. Закруткина, И. Василенко, П. Лебеденко.

В 1972 году в Ростове издал монографию «„Тихий Дон“ сражается» о мировом значении творчества М. А. Шолохова. В мае 1973 года Учёный совет Московского областного пединститута им. Н. К. Крупской за эту монографию присудил К. Прийме учёную степень доктора филологических наук. В 1974 году он был принят в Союз писателей СССР.

Умер и похоронен в Ростове-на-Дону.

Семья 
 Жена, Лидия Ивановна Верешкова (род. 19 марта 1924) — участница Великой Отечественной войны в должности старшего фотограмметриста на Ленинградском фронте и разгрома Квантунской армии на 1‑м Дальневосточном фронте, старший сержант. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги».
 Сын, Алексей Константинович Прийма — поэт, литературовед, исследователь аномальных явлений.
 Сын — Евгений Константинович Прийма.

Память 

 23 ноября 1991 года вдова К. И. Приймы Лидия Ивановна Верешкова передала Государственному музею-заповеднику М. А. Шолохова архив покойного мужа, содержащий фотографии, страницы рукописей, документы, а также личные вещи, в том числе башлык кубанского казака, принадлежащий его предкам.
 На доме в Ростове-на-Дону, пр. Кировский 44, ему установлена памятная доска.

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (6.04.1985)
 орден «Знак Почёта» (1982)
 медаль «За отвагу» (4.05.1945)
 другие медали

Книги 
 «Тихий Дон» сражается
 С веком наравне: Статьи о творчестве М. А. Шолохова
 Слово о «Тихом Доне»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Константин Иванович Прийма на сайте «Биография. Ру»
 Константин Иванович Прийма на сайте Централизованной Библиотечной Системы Ростова-на-Дону

Выпускники Ростовского государственного педагогического университета
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Шолоховеды